TSW steht für:
 Bahnhof Stuttgart West (DS100-Code)
 TSW Pegasus FC, ein Fußballverein aus Hongkong (Tin Shui Wai)
 The Secret World, ein Action-Adventure-Spiel für Windows
 Train Sim World, eine PC-Eisenbahnsimulation
 Topical Steroid Withdrawal, ein durch Kortison verursachtes Hautleiden (Kortisonentzug)

tsw steht für:
 Tsischingini (ISO-639-3-Code), eine der platoiden Sprachen Nigerias

Abkürzung